Bettolino ima više značenja:
 Bettolino, Brescia
 Bettolino, Como
 Bettolino, Modena
 Bettolino, Pavia
 Bettolino, Torino